Karl Horch ist der Name folgender Personen:

* Karl Friedrich Horch (1887–1955), deutscher Winzer und Politiker (SPD)
 Karl Otto Horch (1887–1965), deutscher Pädagoge und Schriftsteller